Нереис (, от  — Нереида, дочь Нерея) — род многощетинковых червей из семейства .

В сильно опресненных водах живет нереис японский (Nereis japonica). Наиболее крупных размеров (до 60—70 см) достигает нереис зелёный (Nereis virens).

Использование 
В СССР 1939—1941 годах использовали червя Nereis diversicolor для увеличения кормовой базы промысловых рыб Каспийского моря, для чего переселили его из Азовского моря. Одновременно с этим видом для интродукции использовался моллюск синдесмия, в котором осетровые Каспия также испытывали острую нехватку, в то время, как осетровые Чёрного и Азовского морей — нет. Нехватка пищи у первых была отмечена задолго до этого. Но необходимые для интродукции виды стали известны только после тщательного изучения и сравнения советскими учёными рационов осетровых рыб Черного и Азовского морей — с одной стороны и Каспия — с другой. После интродукции нереис и синдесмия широко распространились по водоёму и в 1960-х гг. уже составляли до половины потребляемого осетровыми Каспия.

Виды 
Род Nereis включает следующие виды:
 Nereis abbreviata Holly, 1935
 Nereis abyssa Imajima, 2009
 Nereis abyssicola (Horst, 1924)
 Nereis acustris Linnaeus, 1767
 Nereis aegyptia (Savigny in Lamarck, 1818)
 Nereis aestuarensis Knox, 1951
 Nereis aibuhitensis (Grube, 1878)
 Nereis albipes Grube, 1873
 Nereis allenae Pettibone, 1956
 Nereis amoyensis (Treadwell, 1936)
 Nereis angelensis Fauchald, 1972
 Nereis angusta (Kinberg, 1866)
 Nereis angusticollis Augener, 1913
 Nereis angusticollis Kinberg, 1866
 Nereis annularis Blainville, 1818
 Nereis anoculis Hartman, 1960
 Nereis anoculopsis Fauchald, 1972
 Nereis anodonta Schmarda, 1861
 Nereis antipoda Knox, 1960
 Nereis apaliae Wilson, 1985
 Nereis arenaceodonta
 Nereis arroyensis Treadwell, 1901
 Nereis atlantica McIntosh, 1885
 Nereis augeneri Gravier & Dantan, 1934
 Nereis badiotorquata (Grube, 1878)
 Nereis baliensis (Horst, 1924)
 Nereis baolingi Leon-Gonzalez & Solis-Weiss, 2000
 Nereis batjanensis (Horst, 1924)
 Nereis bifida Hutchings & Turvey, 1982
 Nereis bipartita (Bobretzky, 1868)
 Nereis blainvillei delle Chiaje, 1828
 Nereis broa Lana & Sovierzovsky, 1987
 Nereis buitendijki (Horst, 1924)
 Nereis caecoides Hartman, 1965
 Nereis caerulea Linnaeus, 1758
 Nereis cagliari Kinberg, 1866
 Nereis calamus Renier, 1804
 Nereis callaona (Grube, 1857)
 Nereis caparti Fauvel, 1953
 Nereis casoae Leon-Gonzalez & Solis-Weiss, 2001
 Nereis castelnaui Quatrefages, 1866
 Nereis caudata
 Nereis caudipunctata (Grube, 1857)
 Nereis caymanensis Fauchald, 1977
 Nereis chlorodes Blanchard in Gay, 1849
 Nereis chrysocephala Pallas, 1788
 Nereis cirrhigera Viviani, 1805
 Nereis cirriseta Hutchings & Turvey, 1982
 Nereis cockburnenesis Augener, 1913
 Nereis cockburnensis Augener, 1913
 Nereis contorta Dalyell, 1853
 Nereis corallina Kinberg, 1866
 Nereis cornuta Quatrefages, 1866
 Nereis costaricaensis Dean, 2001
 Nereis coutieri Gravier, 1900
 Nereis coutieri Gravier, 1899
 Nereis crassa Gmelin in Linnaeus, 1788
 Nereis crocea Renier, 1804
 Nereis cuprea delle Chiaje, 1822
 Nereis cuprea (Schmarda, 1861)
 Nereis cylindraria
 Nereis dakarensis Fauvel, 1951
 Nereis dayana Sun & Shen in Sun, Wu & Shen, 1978
 Nereis delagica Gmelin in Linnaeus, 1788
 Nereis delicatula Blanchard in Gay, 1849
 Nereis delli Knox, 1960
 Nereis denhamensis Augener, 1913
 Nereis donghaiensis He & Wu, 1988
 Nereis dorsolobata Hartmann-Schröder, 1965
 Nereis edwardsii delle Chiaje, 1828
 Nereis ehlersiana (Grube, 1878)
 Nereis ehrenbergi Grube, 1868
 Nereis erythraeensis
 Nereis falcaria (Willey, 1905)
 Nereis falsa Quatrefages, 1866
 Nereis fauchaldi Leon-Gonzalez & Diaz-Castaneda, 1998
 Nereis fauveli Gravier & Dantan, 1934
 Nereis filicaudata Fauvel, 1951
 Nereis foliosa Schmarda, 1861
 Nereis fossae Fauchald, 1972
 Nereis frontalis Bosc, 1802
 Nereis fucata (Savigny in Lamarck, 1818)
 Nereis funchalensis (Langerhans, 1880)
 Nereis fusifera Quatrefages, 1866
 Nereis garwoodi Gonzalez-Escalante & Salazar-Vallejo, 2003
 Nereis gayi Blanchard in Gay, 1849
 Nereis ghardaqae Hartmann-Schröder, 1960
 Nereis gigantea Linnaeus, 1767
 Nereis gisserana (Horst, 1924)
 Nereis goajirana Augener, 1933
 Nereis gracilis (Hansen, 1878)
 Nereis granulata Day, 1957
 Nereis gravieri Fauvel, 1900
 Nereis gravieri Fauvel, 1902
 Nereis grayi Pettibone, 1956
 Nereis grubei (Kinberg, 1866)
 Nereis guangdongensis Wu, Sun & Yang, 1981
 Nereis heterocirrata Treadwell, 1931
 Nereis heteromorpha (Horst, 1924)
 Nereis heterophylla Chamisso & Eysenhardt, 1821
 Nereis heteropoda Chamisso & Eysenhardt, 1821
 Nereis holochaeta Intes & Le Loeuff, 1975
 Nereis homogompha Rullier, 1972
 Nereis huanghaiensis Wu, Sun & Yang, 1981
 Nereis icosiensis Gravier & Dantan, 1928
 Nereis ignota Quatrefages, 1866
 Nereis imajimai Leon-Gonzalez & Diaz-Castaneda, 1998
 Nereis imbecillis Grube, 1840
 Nereis imperfecta Gravier & Dantan, 1936
 Nereis inflata Leon-Gonzalez & Solis-Weiss, 2001
 Nereis iris Stimpson, 1854
 Nereis irrorata
 Nereis izukai Okuda, 1939
 Nereis jacksoni Kinberg, 1866
 Nereis krebsii Grube, 1857
 Nereis lamellosa Ehlers, 1864
 Nereis languida Kinberg, 1866
 Nereis latescens Chamberlin, 1919
 Nereis leuca Chamberlin, 1919
 Nereis ligulata Hilbig, 1992
 Nereis lineata delle Chiaje, 1827
 Nereis lingulata Hilbig, 1992
 Nereis lithothamnica Annenkova, 1938
 Nereis litoralis Leach in Johnston, 1865
 Nereis longilingulis Monro, 1937
 Nereis longior Chlebovitsch & Wu, 1962
 Nereis longisetis McIntosh, 1885
 Nereis macropis Ehlers, 1920
 Nereis maculosa Renier, 1804
 Nereis madreporae
 Nereis margarita Montagu, 1804
 Nereis marginata Grube, 1857
 Nereis mariae Holly, 1935
 Nereis marioni Audouin & Milne-Edwards, 1833
 Nereis maroccensis Amoureux, 1976
 Nereis maxillodentata Hutchings & Turvey, 1982
 Nereis mediator Chamberlin, 1918
 Nereis mendocinana Chamberlin, 1919
 Nereis microcera Quatrefages, 1866
 Nereis minima Lamarck, 1801
 Nereis mirabilis Kinberg, 1866
 Nereis mollis Linnaeus, 1761
 Nereis monoceros Dalyell, 1853
 Nereis monroi Reish, 1953
 Nereis moroccensis Amoureux, 1976
 Nereis mortenseni Augener, 1923
 Nereis multignatha Imajima & Hartman, 1964
 Nereis myersi Holly, 1935
 Nereis nancaurica Ehlers, 1904
 Nereis nanciae Day, 1949
 Nereis natans Hartman, 1936
 Nereis neoneanthes Hartman, 1948
 Nereis neozealanica Knox, 1951
 Nereis nichollsi Kott, 1951
 Nereis nigripes Ehlers, 1868
 Nereis noctiluca Linnaeus, 1761
 Nereis nouhuysi Horst, 1918
 Nereis obscura Gravier & Dantan, 1934
 Nereis ochotica Grube, 1850
 Nereis ockenii delle Chiaje, 1828
 Nereis octentaculata Montagu, 1804
 Nereis oligohalina (Rioja, 1946)
 Nereis onychophora Horst, 1918
 Nereis otto delle Chiaje, 1828
 Nereis ovarius Read, 1980
 Nereis pachychaeta Fauvel, 1919
 Nereis panamensis Fauchald, 1977
 Nereis pannosa (Grube, 1857)
 Nereis parabifida Hutchings & Turvey, 1982
 Nereis paucignatha Hartman, 1940
 Nereis paulina Grube, 1868
 Nereis pectinata Dalyell, 1853
 Nereis pelagica Linnaeus, 1758
 Nereis perivisceralis Claparède, 1868
 Nereis peroniensis Kott, 1951
 Nereis persica Fauvel, 1911
 Nereis peruviana Ehlers, 1868
 Nereis phosphorescens Quatrefages, 1866
 Nereis phyllophorus Ross, 1819
 Nereis pinnata Müller, 1776
 Nereis piscesae Blake & Hillbig, 1990
 Nereis posidoniae Hutchings & Rainer, 1979
 Nereis procera Ehlers, 1868
 Nereis profundi Kirkegaard, 1956
 Nereis pseudomoniliformis Santos & Lana, 2003
 Nereis pulsatoria (Savigny, 1822)
 Nereis punctata Dalyell, 1853
 Nereis puncturata Grube, 1857
 Nereis quadricorna delle Chiaje, 1841
 Nereis quoyii Quatrefages, 1866
 Nereis radiata Viviani in Grube, 1850
 Nereis ranzani delle Chiaje, 1828
 Nereis rava Ehlers, 1864
 Nereis regia Quatrefages, 1866
 Nereis rigida Grube, 1857
 Nereis riisei Grube, 1857
 Nereis robusta Quatrefages, 1866
 Nereis rufa Pennant, 1812
 Nereis rupta Quatrefages, 1866
 Nereis sandersi Blake, 1985
 Nereis sarsoensis Hartmann-Schröder, 1960
 Nereis schmardae Hartmann-Schröder, 1962
 Nereis scolopendrina Blainville, 1825
 Nereis scolopendroides Hansen, 1882
 Nereis segrex Chamberlin, 1919
 Nereis semperiana (Grube, 1878)
 Nereis serrata Santos & Lana, 2003
 Nereis sertularias
 Nereis sieboldii Grube, 1873
 Nereis sinensis Wu, Sun & Yang, 1981
 Nereis singularis Wesenberg-Lund, 1949
 Nereis spinigera Hutchings & Turvey, 1982
 Nereis splendida Blainville, 1825
 Nereis splendida Grube, 1840
 Nereis sumbawaensis (Horst, 1924)
 Nereis surugaense Imajima, 1972
 Nereis talehsapensis Fauvel, 1932
 Nereis tenuipalpa Pflugfelder, 1933
 Nereis tenuis Webster & Benedict, 1884
 Nereis tethycola delle Chiaje, 1831
 Nereis thompsoni (Kott, 1951)
 Nereis thysanota Ehlers, 1920
 Nereis tiedmanni delle Chiaje, 1841
 Nereis tigrina Zachs, 1933
 Nereis toporoki Khlebovich, 1996
 Nereis torta Fauvel, 1934
 Nereis translucens Quatrefages, 1866
 Nereis triangularis Hutchings & Turvey, 1982
 Nereis tydemani (Horst, 1924)
 Nereis uncia Holly, 1935
 Nereis usticensis Cantone, Catalono & Badalamenti, 2003
 Nereis variegata Renier, 1804
 Nereis veleronis Hartman, 1940
 Nereis ventilabrum Quatrefages, 1866
 Nereis vexillosa Grube, 1851
 Nereis victoriana Augener, 1918
 Nereis villosa Dalyell, 1853
 Nereis vitiensis Grube, 1870
 Nereis willey Day, 1934
 Nereis zhongshaensis Shen & Sun in Sun, Wu & Shen, 1978
 Nereis zonata Malmgren, 1867

Примечания 

Nereididae